Ron Dussiaume (né le  à Sudbury, dans la province de l'Ontario au Canada - mort le ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. .

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1965-1966 || Generals d'Oshawa || AHO ||34 ||10 ||12 ||22 ||15 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1966-1967 || Generals d'Oshawa || AHO ||48 ||21 ||22 ||43 ||80 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1967-1968 || Generals d'Oshawa || AHO ||53 ||26 ||23 ||49 ||84 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1970-1971 || Black Hawks de Dallas || LCH ||72 ||22 ||21 ||43 ||98 ||10 ||1 ||4 ||5 ||16
|-  
|1971-1972 || Black Hawks de Dallas || LCH ||39 ||11 ||11 ||22 ||103 ||7 ||1 ||1 ||2 ||30
|- 
|1971-1972 ||Wings de Tidewater || LAH ||4 ||0 ||2 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1972-1973 || Kings de Springfield || LAH ||62 ||15 ||34 ||49 ||118 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1973-1974 || Americans de Rochester || LAH ||74 ||23 ||31 ||54 ||75 ||6 ||2 ||1 ||3 ||34
|-
|1974-1975 || Eagles de Syracuse || LAH ||67 ||11 ||13 ||24 ||48 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0

Notes et références 

Naissance à Grand Sudbury
Naissance en juillet 1948
Décès en février 2007
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Joueur des Wings de Tidewater
Joueur des Kings de Springfield
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Eagles de Syracuse
Joueur des Black Hawks de Dallas
Attaquant de hockey sur glace
Décès à 58 ans